Радштадт () — город  в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Санкт-Йохан-Понгау. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Тагверхер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города земли Зальцбург